

Aziende 
 AMZ – casa editrice italiana

Codici 
 AMZ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Ardmore (Nuova Zelanda)
 amz – codice ISO 639-3 della lingua atampaya

Geologia 
 AMZ – Arenarie di Monte Zuccone – nella frazione di Tarsogno del comune di Tornolo, in provincia di Parma – sintema stratigrafico dell'Emilia-Romagna